Jean-Marc est un prénom composé masculin.
 

 Jean-Marc est un personnage récurrent dans les romans et pièces de l'auteur québécois Michel Tremblay.
 Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panacloc.

Nouveau Testament 
Jean Marc est un personnage des Actes des Apôtres usuellement identifié à l'évangéliste Marc.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français